Согласно Всероссийской переписи населения 2002 года жители России владеют более чем 150 языками.

Большинством из этих языков владеют менее чем 10 тыс. человек, многие из них находятся на грани исчезновения.

Список языков (2002—2010) 
Полный сортируемый список составлен по материалам Всероссийских переписей населения 2002 и 2010 годов. Для каждого языка приведено число людей, указавших при переписи, что они владеют данным языком, а также абсолютный и процентный прирост (убыль) числа владеющих за 2002—2010 межпереписные годы.

Список языков по числу владеющих ими людей 2002 
Список составлен по материалам Всероссийской переписи населения 2002 года. Для каждого языка приведено число людей, указавших при переписи, что они владеют данным языком. Степень владения языком не раскрывается, как не раскрывается и отношение к данному языку (является ли данный язык родным, или изучен дополнительно, или человек считает его своим «этническим»).

Более миллиона владеющих языком 
 русский язык — 142 573 285
 английский язык (иностранный) — 6 955 315
 татарский язык — 5 347 706
 немецкий язык (иностранный, родной) — 2 895 147
 украинский язык — 1 815 210
 башкирский язык — 1 379 727
 чеченский язык — 1 331 844
 чувашский язык — 1 325 382

От 100 тысяч до миллиона владеющих языком 
 армянский язык — 904 892
 аварский язык — 784 840
 французский язык (иностранный) — 705 217
 азербайджанский язык — 669 757
 мордовские языки: мокшанский, эрзянский — 614 260
 кабардино-черкесский язык — 587 547
 казахский язык — 563 749
 даргинский язык — 503 523
 осетинский язык — 493 610
 удмуртский язык — 463 837
 кумыкский язык — 458 121
 якутский язык — 456 288
 лугово-восточный марийский язык (марийский язык) — 451 033
 ингушский язык — 405 343
 лезгинский язык — 397 310
 бурятский язык — 368 807
 белорусский язык — 316 890
 карачаево-балкарский язык — 302 748
 грузинский язык — 286 285
 тувинский язык — 242 754
 узбекский язык — 238 831
 язык коми — 217 316
 цыганский язык — 166 514
 турецкий язык — 161 319
 калмыцкий язык — 153 602
 лакский язык — 153 373
 молдавский язык — 147 035
 таджикский язык — 131 530
 адыгейский язык — 129 419
 табасаранский язык — 128 391
 испанский язык (иностранный) — 111 900

От 10 до 100 тысяч владеющих языком 
 коми-пермяцкий язык — 94 328
 польский язык — 94 038
 ногайский язык — 90 020
 алтайский язык — 65 534
 корейский язык — 60 088
 китайский язык — 59 235
 греческий язык — 56 473
 итальянский язык — 54 172
 карельский язык — 52 880
 хакасский язык — 52 217
 финский язык — 51 891
 арабский язык — 50 140
 литовский язык — 49 020
 киргизский язык — 46 319
 туркменский язык — 38 533
 абазинский язык — 38 247
 горномарийский язык — 36 822
 курдский язык — 36 609
 латышский язык — 34 759
 ненецкий язык — 31 311
 болгарский язык — 30 894
 иврит, идиш — 30 019
 агульский язык — 29 399
 рутульский язык — 29 383
 эстонский язык — 26 645
 вьетнамский язык — 26 197
 японский язык — 24 787
 андийский язык — 23 729
 румынский язык — 22 663
 цезский язык — 15 356
 хантыйский язык — 13 568
 чешский язык — 13 242
 монгольский язык — 11 498

См. также 
 Список языков России
 Список государственных языков России
 Образование на языках России
 Национально-региональный компонент государственного стандарта общего образования
 Билингвизм в Российской Федерации
 СМИ в России#Печатные СМИ по языкам

Примечания

Источники 
 Всероссийская перепись населения 2002 года
 Всероссийская перепись населения 2010 года 
 Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года на сайте Госкомстата России

Россия